Maurice Princet
Thierry Princet